Сумсар () — село в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Киргизии. Расположено в предгорьях Чаткальского хребта.

Возникло при разработке месторождения полиметаллических руд. В 1952—2012 годах Сумсар имел статус посёлка городского типа. 8 сентября 1958 года к Сумсару был присоединён рабочий посёлок Шекафтар. В 2012 году ПГТ Сумсар был преобразован в село, на его базе образована Сумсарская поселковая управа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Джалал-Абадской области
Бывшие посёлки городского типа Киргизии